Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Хінгіс грала в парі з Коко Вандевей, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Ешлі Барті і Кейсі Деллаква. Мірза грала в парі з Барборою Заглавовою-Стрицовою, але вони програли в 3-му колі Ері Ходзумі і Мію Като.

Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова виграли титул, у фіналі перемігши Андреа Главачкову і Пен Шуай з рахунком 6–7(4–7), 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2017 у тенісі